Алекса́ндр Па́влович Ре́пьев (род. 23 января 1943) — российский рекламист, .

Президент Mekka Consulting. Член Американской маркетинговой ассоциации. Преподаватель Российского университета дружбы народов, занимает профессорскую должность в Международном институте рекламы. Увлекается конным спортом, владелец сайта horses.ru. Основатель «Школы А. Репьева: реклама и маркетинг».

Биография 

В 1961 году поступил в Московский инженерно-физический институт (МИФИ), до этого пройдя обучение в Ленинградском нахимовском училище (где получил квалификацию военно-морского переводчика).

В 1966 году, будучи студентом, попал в группу копирайтеров «Внешторгрекламы», где занимался изготовлением англоязычной рекламы для советских внешнеторговых объединений.

С 1975 года работал в Австрии, затем в США.

С 1980-х годов периодически вёл семинары, курсы, читал лекции в бизнес-школах, выступал на конференциях в России и за её пределами, писал статьи на русском и английском языках.

В 1989 году стал директором по маркетингу фирмы Xerox; является автором рекламного слогана «Мы научили мир копировать».

В 1995 году, уйдя с поста вице-президента техасской фирмы Barron Micro, открыл в Москве рекламно-маркетинговое агентство Mekka Advertising.

В 2003 году агентство преобразовано в консалтинговое агентство (маркетинг и реклама) Mekka Consulting.

Работал на разных должностях в следующих предприятиях: General Electric, Xerox, Bull, Microsoft, Computer Associates, Canon, Minolta, Cisco Systems, DEC, Mother Tongue, «Русский Стандарт», футбольный клуб «Спартак-Москва», «Русский текстиль», «Менатеп», «Красбанк», «Оптима», «Новая Опера», «Ростсельмаш», «Протек».

Профессиональные принципы 
Репьев является одним из наиболее жёстких сторонников аналитического подхода к рекламе в противовес креативному подходу. Категорический противник рекламных фестивалей, конкурсов и тому подобных мероприятий. Считает, что реклама должна продавать товар, а не зарабатывать призы. Также резко высказывается против засилья, по его мнению, в рекламе представителей смежных профессий — психологов, лингвистов, дизайнеров и т. п. Также является сторонником качественных маркетинговых исследований, в противовес количественным.

Критика и отзывы 
В связи с резкостью и категоричностью его оценок Репьев имеет противоречивую репутацию в профессиональном сообществе.

Это лучшее из того, что я когда-либо читал о рекламе. Масса убийственных для дилетантов от рекламы аргументов и примеров, стройность и продуманность всей книги и каждой её строчки, прекрасный язык. Каждый, кто создает или оценивает рекламу, должен внимательно изучить этот текст. Он того стоит!

Не убедительно выглядит рассуждения о науке и псевдомаркетинге. Схоластика, казуистика, буквоедство и пр. нападки на образование и программы.

Книги и статьи Репьева представлены и массово обсуждаются на профессиональных сайтах и в сообществах.

Книги 
 Репьев А. П. Рекламодателю о рекламе. — М.: Изд-во Междунар. ин-та рекламы, 2001. — 240 с. (Библиотека "Мир рекламы" / Intern. advertising assoc.) ISBN 5-94100-008-1
 . Первое издание книги вышло в 2001 году и называлось «Рекламодателю о рекламе», ISBN 5-94100-008-1. Также эта книга переведена на болгарский язык.
  (перевод на английский язык — )
 Репьев А. П. Маркетинговое мышление. — 2-е изд., перераб. — М.: Библос, 2015. — 510 с. — Ил. 107 Табл. 1. ISBN 978-5-905641-09-1.
 Репьев А. П. Как продавать продукты трудного выбора. — М.: Библос, 2015. — 207 с. — Ил. 29. ISBN 978-5-905641-15-2.

Переводы на русский

Примечания

Ссылки 
 Биография
 Рецензии Репьева на книги о рекламе
 Статьи о рекламе
 Рецензия Алексея Иванова на книгу «Маркетинговое мышление»

Выпускники Ленинградского Нахимовского военно-морского училища
Специалисты по рекламе
Выпускники МИФИ
Преподаватели вузов
Реклама в России